La saison 2019-2020 du Championnat de France féminin de handball de Nationale 2 se compose de 8 poules de 12 clubs et comprend quelques équipes réserves de clubs de LFH ou D2F. Le premier de chaque groupe est promu en Nationale 1 tout comme les quatre meilleurs deuxièmes. À l'inverse, les trois derniers de chaque groupe sont relégués en Nationale 3.

Le 24 mars 2020, la Fédération française de handball décide de l'annulation de l'ensemble des compétitions nationales (hors championnats professionnels) en raison de la pandémie de Covid-19.

Modalités 
Dans chacune des huit poules, les clubs se rencontrent en matches aller et retour. Le classement s’effectue selon les modalités prévues au règlement général des compétitions nationales.

Le meilleur premier des 8 poules est directement qualifié pour la finale contre le « vice-champion ultramarin ». Pour déterminer ce meilleur premier, les procédures suivantes s’appliquent (dans l’ordre) :
 ratio nombre de points sur nombre de matches joués,
 ratio goal average, sur nombre de matches joués,
 ratio meilleure attaque sur nombre de matches joués,
 si encore égalité : le plus de licenciés dans la catégorie d’âge,
 tirage au sort.
En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, pas de prolongation mais tirs au but selon les modalités prévues au règlement général des compétitions nationales (article 3.3.6
du règlement général des compétitions nationales). Si un club classé à la première place d’une poule ne peut accéder, il peut malgré tout disputer la finale pour le titre de champion de France de Nationale 2.

Les clubs classés à la première place de chacune des huit poules accèdent à la N1 pour la saison suivante, sous réserve de satisfaire aux conditions de participation définies par le
règlement particulier de cette division. Les 4 meilleurs seconds de chacune des 8 poules accèdent à la N1 pour la saison suivante. Les seconds seront départagés de la façon suivante (dans l’ordre, le critère suivant s’applique si le précédent ne permet pas de départager deux équipes) :
 ratio nombre de points sur nombre de matches joués,
 ratio goal average, sur nombre de matches joués,
 ratio meilleure attaque sur nombre de matches joués,
 tirage au sort.

Les clubs classés aux trois dernières places de chacune des huit poules sont relégués en Nationale 3 pour la saison suivante.

Saison régulière 
Légende dans les classements

Poule 1

Composition

Classement

Résultats

Poule 2

Composition

Classement

Résultats

Poule 3

Composition

Classement

Résultats

Poule 4

Composition

Classement

Résultats

Poule 5

Composition

Classement

Résultats

Poule 6

Composition

Classement

Résultats

Poule 7

Composition

Classement

Résultats

Poule 8

Composition

Classement

Résultats

Bilan de la saison

Classement final 
Le , la FFHB a établi le classement final du championnat :

Tableau récapitulatif

Notes et références 

2019-2020
Handball F4
France F4
N2F
Compétition de handball annulée en raison de la pandémie de Covid-19